Црна Гора је први пут самостално учествовала на Летњим олимпијским играма, одржаним у Пекингу 2008. дотада су њени представници наступали као део различитих југословенских државних заједница. На Зимским олимпијским играма дебитовала је 2010. у Ванкуверу.

Прву медаљу освојила је Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону.

Медаље

Летње олимпијски игре

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста Црне Горе по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Освајачи медаља на ЛОИ

Зимске олимпијске игре

Освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста Црне Горе по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2018.

Укупно медаље на ОИ 
После ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Марина Вукчевић, 18 година и 339 дана Лондон 2012. рукомет
 Најстарији учесник: Никола Шарановић, 43 година и 256 дана Лондон 2012. стрељаштво
 Навише учешћа: 2 (11 спортиста по 2 учешћа)
 Највише медаља: 1 Женска рукометна репрезентација (14 играчица) 
 Прва медаља: Женска рукометна репрезентација 2012.
 Прво злато: - 
 Најбољи пласман на ЛОИ: 69 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Види још 
 Југославија на олимпијским играма
 Србија и Црна Гора на олимпијским играма
 Независни учесници на олимпијским играма
 Списак носилаца заставе Црне Горе на олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

 Црногорски олимпијски комитет
 Профил на страници МОК
 Црна Гора на ОИ на sports-reference.com

Црна Гора на олимпијским играма